Staite ist der Familienname folgender Personen:

 Jewel Staite (* 1982), kanadische Schauspielerin
 William Edwards Staite (1809–1854), englischer Erfinder